Étienne de Lessart (1623-1703), un des premiers colons français de la Nouvelle-France et co-seigneur du fief de Lanoraie ;
 Claude Antoine de Valdec de Lessart,  (1741-1792), ministre français.

 Lessart, lieu-dit et pont ferroviaire de la commune française de La Vicomté-sur-Rance dans le département des Côtes-d'Armor, notables pour leurs vestiges archéologiques et le bombardement américain du .